KDAY peut faire référence à:
 le code OACI de l'aéroport international de Dayton, en Ohio;
 , station de radio américaine de la ville de South Los Angeles.